Název Berlínská deklarace nese vícero dokumentů:

 Berlínská deklarace (1909) – teologický dokument z roku 1909, týkající se letničního hnutí
 Berlínská deklarace (1945) – politický dokument přijatý vítěznými mocnostmi po porážce nacistického Německa
 Berlínská deklarace (2007) – politický dokument z roku 2007, který byl sepsán u příležitosti 50. výročí založení Římských smluv
 Berlínská deklarace (2008) – teologický dokument z roku 2008, vydaný Teologickou komisí Světové evangelikální aliance, který pojednává o jedinečnosti Ježíše Krista a evangelizaci židů

Související články 
 Berlínská smlouva